A Hunnia jelentései:

 Hunnia, a hunok (történeti vagy legendabéli) szállásterületei
 Hun Birodalom, a hunok történeti állama Európában
 Hunnia, Magyarország megszemélyesítője, megjelent az 5000 koronás címletű magyar korona bankjegyen is.
 Hunnia, nemzeti radikális mozgalom és alapítvány
 Hunnia-ügy a Hunnia mozgalomhoz kapcsolódó bírósági ügy, bűnszervezetben elkövetett terrorcselekmények miatt
 Hunnia KSK magyar női kézilabdaklub
 Hunnia Filmgyár Rt., a MAFILM Rt. (ma: NFI Stúdió) elődje
 Hunnia Filmstúdió Kft., a MAFILM-ből 1987-ben kivált, ma is működő filmstúdió
 Hunnia, radikális nacionalista, antiszemita folyóirat
 Hunnia, budapesti, Erzsébet körúti mozi
 Hunnia, Széchenyi István műve
 Hunnia, nemzetirock-együttes
 1452 Hunnia, kisbolygó

Jegyzetek